Това е хронологичен списък с мачовете на Световното първенство по футбол 2010.

Източници 

Световно първенство по футбол 2010